Колумнея () — крупный род цветковых растений семейства Геснериевые, состоящий приблизительно из 200 видов растений.

Род назван в честь итальянского ботаника Фабио Колонна.

Ботаническое описание 

Виды рода Колумнея — многолетние вечнозелёные эпифитные растения.

Побеги растений поникающие или прямостоячие. Побеги густо покрыты мелкими листьями.

Листья у растений супротивные, имеют яйцевидную форму, заострённые на своих концах. Листья бывают опушенные и гладкие.

Виды рода Колумнея — красивоцветущие растения. Цветки растений имеют очень яркую окраску: они бывают белого, красного, оранжевого или жёлтого цвета. Цветки у видов рода Колумнея трубчатые, расцветающие в пазухах листьев.

Распространение 
Виды рода Колумнея встречаются в Центральной Америке и в Южной Америке.

Ботаническая классификация 

По информации базы данных The Plant List, род включает 195 видов. Некоторые из них:

Культивирование 
Многие виды рода Колумнея являются популярными декоративными растениями.

Размножение 
Виды рода Колумнея можно размножать весной черенкованием или семенами. Черенки растений помещают в хорошо дренированную влажную почву.

Размножение семенами осуществляется в конце зимы — начале весны. Основу грунта для посева семян растений составляют торф и песок. Влажность грунта для семян должна быть умеренной.

Болезни растений рода Колумнея 
Наиболее опасная болезнь видов рода Колумнея — это серая гниль, которая развивается при избыточном увлажнении почвы. При очень сильном поражении серой гнилью возможна гибель растений. Для предотвращения заболеваемости растений серой гнилью необходимо уменьшение увлажнения почвы и снижение влажности воздуха.

Примечания

Ссылки 
 Колумнея
 Columnea
 Список видов рода Колумнея
 Columnea L.
 Botânica sistemática

Геснериевые
Таксоны растений, названные в честь людей